

Готешть () — село у повіті Хунедоара. Входить до складу комуни Рекітова.

Готешть () — село у Кантемірському районі.